Город Киров, административный центр Кировской области, делится на 4 городских района (района города).

В рамках административно-территориального устройства, он является городом (областного значения).

В рамках местного самоуправления, город составляет муниципальное образование город Киров со статусом городского округа, в состав которого помимо самого города входят 134 сельских населённых пункта.

Районы города не являются муниципальными образованиями.

Районы города

Жилые микрорайоны

Населённые пункты 

Районам города Кирова подчинены 134 сельских населённых пункта. Они вместе с самим городом образуют муниципальное образование город Киров со статусом городского округа.

История 
Первое административное деление Кирова состоялось в 1936 году, когда появились Сталинский, Ждановский, Молотовский районы. 2 января 1957 года Ждановский район был ликвидирован с передачей территорий другим районам, укрупнённый Сталинский район получил название Октябрьского, укрупнённый Молотовский — Ленинского. В 1972 году на исторической и заречной части города образован Первомайский район. В 1989 году город-спутник Кирова Нововятск вошёл в городскую черту в качестве Нововятского района.

До 2008 года сельская территория в составе Кирова делилась на 5 поселковых и 3 сельских округа, подчинённых управам районов. 7 июня 2008 года поселковые и сельские округа были упразднены, населённые пункты в бывших округах переданы в прямое административное подчинение районам города Кирова.

Примечания

Ссылки 

Административное деление Кирова